«Perfect» ()  — песня британского автора-исполнителя Эда Ширана, изданная 26 сентября 2017 года в качестве четвёртого сингла с его третьего студийного альбома ÷ звукозаписывающими лейблами Atlantic и Asylum Records. Версия, записанная в дуэте с певицей Бейонсе, названная «Perfect Duet», вышла 1 декабря 2017 года и позднее возглавила американский хит-парад Billboard Hot 100. Другой дуэт вместе с итальянским тенором Андреа Бочелли, названный «Perfect Symphony», вышел 15 декабря 2017 года. «Perfect» стала рождественской песней номер один в Великобритании в 2017 году, а также достигла первого места в шестнадцати других странах, включая Австралию, Канаду, Ирландию и Новую Зеландию.
Песня и видео получили три номинации на церемонии MTV Video Music Awards 2018 года в категориях: Песня года, Лучшее поп-видео и Лучшая режиссура.

История 
«Perfect» был первым треком, который Ширан написал для своего третьего студийного альбома ÷. Песня представляет собой романтическую балладу, написанную о его будущей жене Черри Сиборн, которую он знал еще со школы, а затем снова встретился с ней, когда она работала в Нью-Йорке. Ширан рассказал, что вдохновение для лирики пришло после посещения дома Джеймса Бланта на Ибице, где два певца слушали музыку рэпера Фьючера в шесть утра. Он сказал: «Босиком ходя по траве, слушая нашу любимую песню, которой оказалась „March Madness“ … Я забронировал студию на день, и там я подумал: да, позвольте мне просто конкретизировать это. И песня случилась и в тот же день вроде как была завершена. Я знал, что это особенное».

Коммерческий успех 
В марте 2017 года Ширан побил старый рекорд, установленный Фрэнки Лэйном в 1953 году, заняв со своими песнями все пять верхних строчек британского хит-парада, а также девять из десяти мест в Топ-10 UK Singles Chart. Кроме того, каждый из 16 треков ÷ попал в лучшую двадцатку чарта. Сингл дебютировал на четвёртом месте в британском хит-параде UK Singles Chart в марте 2017 года с тиражом 62599 копий.

21 августа журнал Billboard анонсировал выход песни «Perfect» в качестве четвёртого сингла с альбома. В США десять песен с альбома ÷ дебютировали в хит-параде Billboard Hot 100 в марте 2017, включая «Perfect» на 37-м месте. На поп-радио песня вышла 26 сентября 2017.

4 декабря 2017 года, «Perfect» достиг третьего места в хит-параде Billboard Hot 100 и стал для Ширана третьим чарттооппером в цифровом чарте Digital Song Sales (69,000, минус 1 %). Ранее он возглавлял его в 2015 году с хитом «Thinking Out Loud» и 10 недель лидировал там в 2017 году с песней «Shape of You». «Perfect» достиг № 1 в Digital Song Sales, спустя несколько часов после релиза в версии дуэта. В целом версия с Бейонсе собрала 18 % суммарных продаж сингла. 11 декабря 2017, спустя неделю полного трекинга, сингл возглавил Billboard Hot 100, став для Ширана его вторым чарттоппером в США, а для Бейонсе её шестым сольником на № 1. «Perfect» оставался № 1 в Digital Songs с продажами 181,000 копий (рост 202 %). Версия в дуэте собрала 63 % общих продаж песни за неделю. «Perfect» также поднялся 11-3 в чарте Streaming Songs с 34,9 млн US streams (рост 87 %), в то время как в чарте Radio Songs, он поднялся 4-3 (102 млн аудитории, рост 14 %).
Дуэт возглавлял Hot 100 пять недель. TОригинальная версия песни позже заняла первое место на неделе, закончившейся 20 января 2018 года. После шести недель на первом месте песня была свергнута синглом «Havana» Камилы Кабелло с участием Young Thug. «Perfect» стал в США седьмым лучшим по продажам синглом в США в 2017 году с тиражом  копий. Он также был бестселлером 2018 года с тиражом  копий продаж.

Оригинальная версия песни заняла первое место в чартах Австрии, Бельгии, Люксембурга, Малайзии, Нидерландов, Польши, Словакии, Словении, Филиппин, Франции, Шотландии, Швейцарии. После появления дуэта с Бейонсе, «Perfect» также достиг позиции № 1 в Австралии, Дании, Германии, Ирландии, Италии, Новой Зеландии, Швеции, Великобритании и США. Он стал № 1 в Канаде, вторым в карьере певца в этой стране, а для Бейонсе первым.
К 3 январю 2019 года тираж в Канаде составил  цифровых копий.

Видео 

22 сентября 2017 года вышло лирик-видео для песни «Perfect» на аккаунте Ширана на канале YouTube. Официальное музыкальное видео, снятое Jason Koenig вышло 9 ноября 2017 года на YouTube с участием американской актрисы Зои Дойч. Видео было снято на австрийском горнолыжном курорте Хинтертукс и показывает, как Ширан и Дойч отправляются на лыжную прогулку с друзьями, танцуют на снегу и оказываются вместе в хижине. Росс Макнейледж из MTV, назвал видео рождественской мечтой из-за его зимнего визуального оформления. По состоянию на октябрь 2021 года музыкальное видео набрало почти 3 миллиарда просмотров на YouTube, что делает его 27-м самым просматриваемым видео на сайте. Клип получил номинации в категориях: Песня года, Лучшее поп-видео и Лучшая режиссура на церемонии MTV Video Music Awards 2018 года.

Форматы и список композиций 

Digital download
"Perfect" – 4:23

Digital download – Acoustic
 "Perfect"  – 4:20

Digital download – Mike Perry remix
 "Perfect"  – 3:41

Digital download – Robin Schulz remix
 "Perfect"  – 4:09

Digital download – Дуэт вместе с Бейонсе
 "Perfect Duet"  – 4:19

Digital download – Дуэт вместе с Andrea Bocelli
 "Perfect Symphony"  – 4:25

German CD single
"Perfect" – 4:23
"Perfect"  – 4:20

Чарты 
Только оригинальная сольная версия

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Чарты десятилетия

Чарты за все время

Сертификации 

}

История релиза

Perfect Duet (дуэт с Бейонсе) 

Версия «Perfect», названная «Perfect Duet», была записана с участием американской певицы Бейонсе и вышла 1 декабря 2017 года. Песня представляет собой урезанную, акустическую версию оригинала, где Бейонсе поет второй куплет с женской точки зрения. Ширан заявил, что песня была любимой для Бейонсе из всего его альбома, и поэтому он предложил перезаписать совместно песню. Бейонсе согласилась, и они записали песню в мае 2017 года.

Концертные выступления 
2 декабря 2018 года, почти год спустя первого выхода записи дуэта, Ширан и Бейонсе впервые исполнили «Perfect Duet» на концерте 2018 Global Citizen Festival в Йоханнесбурге, ЮАР.

Список треков

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

История релиза

Perfect Symphony (дуэт с Андреа Бочелли) 
Оперная версия «Perfect» записанная вместе с Андреа Бочелли, получившая название «Perfect Symphony» и частично исполняемая на итальянском языке, вышла 15 декабря 2017 года

Музыкальное видео 
15 декабря 2017 года вышло музыкальное видео для песни «Perfect Symphony» в дуэте с Андреа Бочелли.

Список треков

Чарты 
Дуэт с Андреа Бочелли.

Примечания

Ссылки 
  (более 1,9 млрд просмотров)
 
 

Песни 2017 года
Песни Эда Ширана
Поп-баллады
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Песни, написанные Бенни Бланко
Песни, спродюсированные Бенни Бланко
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Песни, написанные Эдом Шираном
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40
Песни Бейонсе
Синглы, возглавлявшие хит-парад Исландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Шотландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Греции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Валлония)
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Фландрия)
Песни-дуэты
Песни Андреа Бочелли
Песни, спродюсированные Эдом Шираном